

Geografia
 Havelock – città della Carolina del Nord (USA)
 Haveock – città dell'Iowa (USA)

Persone 
 Anthony Havelock-Allan (1904-2003) – produttore cinematografico e sceneggiatore britannico
 Eric Havelock (1903-1988) – filologo britannico

Altro
 Melina Havelock – personaggio immaginario presente nella raccolta di racconti di Ian Fleming Solo per i tuoi occhi